Smolka může být:

 Schmolkau/Smolkau – Smolkov, část obce Háj ve Slezsku u Opavy
 smolka – druh lidského výkalu vyskytující se u novorozenců

příjmení osob
 Franciszek Jan Smolka (1810–1899) – rakousko-uherský politik polského původu z Haliče
 František Smolka (1885–1974) – český malíř
 Jan Smolka (1908–?) – český fotbalista, bratr Josefa
 Jan Smolka (voják) (1890 - 1948) - československý legionář a důstojník
 Jaroslav Smolka (1933–2011) – český pedagog, hudební režisér, muzikolog a skladatel, otec Martina
 Josef Smolka (rozcestník) – více osob
 Martin Smolka (* 1959) – český hudební skladatel, syn Jaroslava
 Milan Smolka (1927–?) – český politik (KSČ), ministr spojů

podobné
 Jan Smolko (?–1487) – polský františkán
 Šmolka (rozcestník)

Česká příjmení